Тарабе́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ланта. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31551.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 22 км к юго-востоку от Тулузы.

На северо-востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 355 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 243 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 187 были экономически активными, 56 — неактивными (показатель активности — 77,0 %, в 1999 году было 81,8 %). Из 187 активных жителей работали 177 человек (97 мужчин и 80 женщин), безработных было 10 (6 мужчин и 4 женщины). Среди 56 неактивных 30 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна